«Коме́та» — бывший женский хоккейный клуб из Одинцово Московской области.

История 
Команда была образована 12 апреля 2013 года. С 1 по 5 мая в ледовом дворце «Багратион» города Можайска состоялся селекционный лагерь для отбора кандидатов в новую женскую хоккейную команду «Комета», для участия в чемпионате России по хоккею среди женских команд. С 2014 года клуб представляет город Одинцово.

Первую в своей истории встречу в рамках чемпионата России ХК «Комета» провёл 19 сентября 2013 года в гостях против ХК «Торнадо» (Дмитров). Можайская команда проиграла эту встречу со счётом 1:11. В этой встрече команда «Комета» забросила свою первую шайбу в ворота соперника, тем самым открыв счёт своим голам в чемпионате страны.

1 июля 2015 года по финансовым причинам команда была распущена.

Статистика 

 Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.

Примечания

Ссылки 
 ХК «Комета» Женский хоккей в России
 Официальный сайт Федерации хоккея России

Хоккейные клубы России
Женские хоккейные клубы
Хоккей с шайбой в Московской области
Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
Появились в 2013 году в России
Можайск
Спортивные клубы Одинцова